Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 875 dans le monde.

 Route 875 au Nouveau-Brunswick, Canada